Río salvaje puede referirse a:

 Río salvaje, película estadounidense de 1960 dirigida por Elia Kazan.

 Hombres salvajes, película germano-argentina de 1960 dirigida por Richard von Schenck también conocida como Río salvaje.

 Río salvaje, película estadounidense de 1994 dirigida por Curtis Hanson.